Kulakowa oder Kulakova ist der Familienname folgender Personen:

 Galina Alexejewna Kulakowa, sowjetische Skilangläuferin
 Jelena Wladimirowna Kulakowa, russische Crosslauf-Sommerbiathletin
 Olessya Kulakova, deutsche Volleyballspielerin